Вышогруд:

 Вышогруд — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Плоцкий повят. 
 Вышогруд — гмина (уезд) в Польше, входит в Плоцкий повят, Мазовецкое воеводство.